Кремона — итальянская фамилия.

 Кремона, Луиджи (1830—1903) — итальянский математик.
 Кремона, Пауль  (род. 1946) — архиепископ архиепархии Мальты, президент Конференции католических епископов страны.
 Кремона, Транквилло (1837—1878) — итальянский художник.
 Кремона, Эмануил Винсент (1919—1987) — мальтийский художник.

Географические значения 
 Кремона — город в Италии.
 Кремона — провинция в Италии.
 (486) Кремона — астероид, открытый в 1902 году и названный в честь города Кремона
 Кремона — кратер на Луне, названный в честь упомянутого выше математика.

Другое 
 Кремона () — производитель акустических и классических гитар